Le Seven's Grand Prix Series 2011 est la dixième édition de la plus importante compétition européenne de rugby à sept. Elle se déroule du 18 juin au  et est organisée par la FIRA-AER. La finale voit la victoire du Portugal 14 à 10 sur l'Espagne.

Déroulement 
Les douze meilleurs nations s'affrontent au terme de quatre différentes étapes. Le champion d’Europe 2011 sera l’équipe ayant obtenu le plus grand nombre de points sur l’ensemble des 4 tournois. Enfin, seront relégués dans le Groupe A (deuxième division européenne) les deux dernières équipes du classement.

Grand Prix Séries

Première étape 
La première épreuve se déroule à Lyon en France du 18 au . L'Angleterre remporte cette étape.

Tour préliminaire 
Poule A

|}
Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Deuxième étape 
La deuxième épreuve se déroule à Moscou en Russie du 25 au . L'Angleterre remporte cette étape.

Tour préliminaire 
Poule A

|}
Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Troisième étape 
La troisième épreuve se déroule à Barcelone en Espagne du 9 au . La Russie remporte cette étape.

Tour préliminaire 
Poule A

|}
Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Quatrième étape 
La quatrième épreuve se déroule à Bucarest en Roumanie du 16 au . Le Portugal remporte cette étape.

Tour préliminaire 
Poule A

|}
Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Classement final 
Le Portugal remporte pour la huitième fois le titre européen tandis que la Roumanie et la Moldavie sont reléguées en division A.

Meilleurs marqueurs

Meilleurs marqueurs d'essais

Notes et références

Liens externes 
 Archive du Seven's Grand Prix Series 2011
 Palmarès européen

2011
Rugby à sept en 2011